Música
 Vencedor (álbum de Altos Louvores)
 Vencedor (álbum de Calcinha Preta)
 Vencedor (álbum de Elaine Martins)
 Vencedor (álbum de Raiz Coral)
 Vencedor (DVD), da banda Raiz Coral
 "O Vencedor", single da banda Los Hermanos, presente em Ventura (álbum)

Cinema
 Breaking Away, filme (1979) com Dennis Quaid traduzido no Brasil como "O Vencedor"
 The Fighter, filme (2010) com Mark Wahlberg e Christian Bale exibido no Brasil como "O Vencedor"

Desambiguações de música